Том Смит — имя и фамилия следующих персоналий:
 Смит, Том (музыкант) (род. 1981) — английский музыкант инди-рок группы Editors.
 Смит, Том (1876) (1876—1937) — английский футболист.
 Смит, Том (1877) (1877—19??) — английский футболист.
 Смит, Том (1909) (1909—1998) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Смит, Том (1973) (род. 1973) — шотландский футболист.
 Смит, Томас Гейбл (1900—1934) — английский футболист.